Ома́ль ():

 Омаль — французское средневековое графство, c 1547 года герцогство;
 список графов и герцогов Омальских

 Омаль — французский кантон.
 Омаль — французская коммуна в департаменте Приморская Сена.
 Омаль — название французского департамента в Алжире (1958—1959).
 Омаль — станция брюссельского метро.